Hildegardia kan syfta på:

 Hildegardia (djur) – ett släkte av insekter
 Hildegardia (växter) – ett släkte av växter